Mohammed Ali Karim (Bagdá, 25 de junho de 1986) é um futebolista profissional iraquiano, defensor, milita no Mes Kerman.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Iraque
Jogadores da Seleção Iraquiana de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2009